Europaviertel ist der Name mehrerer Quartiere in verschiedenen Städten:

 Europaviertel (Brüssel)
 Europaviertel im Bozner Stadtteil Europa-Neustift
 Darmstadt-Europaviertel
 Europaviertel (Frankfurt)
 Europaviertel (Gießen)
 Europaviertel (Karlsruhe)
 Europaviertel (Luxemburg)
 Quartier de l’Europe (Paris)
 Europaviertel (Straßburg)
 Europaviertel (Stuttgart)
 Europaviertel (Wiesbaden)
 Europaviertel (Wilhelmshaven)